Hiramoto ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Hiramoto (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Taisuke Hiramoto (* 1974), japanischer Fußballspieler